Syntéza (z řec. syn-thesis, skládání) je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku. 

 Syntéza obrazu
 Syntéza řeči
 Syntéza zvuku
 Syntezátor
 Chemická syntéza
 Nukleosyntéza
 Syntéza látek
 Fotosyntéza
 Proteosyntéza
 Biosyntéza
 Evoluční syntéza
 Syntéza bílkovin

Související články 
 Analýza
 Fúze

Podobné názvy 
 Syntáza

Externí odkazy